El Cuatro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cuatro, Michoacán de Ocampo, ort, Jiménez, 
 El Cuatro, Puebla, ort, Atempan, 
 El Cuatro, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar